Kopernikusstraßen bzw. Nikolaus-Kopernikus-Straßen sind nach dem Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473–1543) benannt.

Bekannte Kopernikusstraßen  
 Kopernikusstraße (Berlin) im Ortsteil Friedrichshain.
 Kopernikusstraße (Bremen)
 Kopernikusstraße (Hannover)
 Kopernikusstraße (Weimar)
 Kopernikusstraße im Bozner Gewerbegebiet
 Kopernikusstraße in Steinfurt-Borghorst
 Kopernikusstraße im Dresdner Ortsteil Trachau, sie ist die Zugangsstraße zur Großsiedlung Neu-Trachau von 1928.
 Kopernikusstraße in Potsdam-Babelsberg
 Kopernikusstraße in Rees
 Kopernikusstraße im Rostocker Hansaviertel

Straßenname
Nikolaus Kopernikus als Namensgeber